Jacques-Émile Ruhlmann (1879-1933) est un décorateur et ensemblier français.
 Julius Rühlmann (1816-1877) est un musicien allemand.
 François Ruhlmann (1868-1948) est un chef d'orchestre belge.
 Marthe Ruhlmann, (1905-1983) est une artiste-peintre française.
 Tristan Ruhlmann (1923-1982) est un maître-verrier français.
 Robert Ruhlmann (1920-1984) est un sinologue français, professeur à l'Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO).
 Jean Ruhlmann (1961- ), normalien et agrégé d'Histoire, est un historien français spécialiste des classes moyennes.
Patrice Ruhlmann(1957-)  est un compositeur/musicien percussionniste français